Zeus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné, 1758 och som ingår i familjen sanktpersfiskar. Släktet omfattar de två arterna Zeus capensis och sanktpersfisk.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskar